Воро́та (значения) — многозначное слово.

 Ворота — проезд в стене или ограде, запираемый створами.
 Ворота (сторожевое укрепление) — исторические укрепления в волоковых пограничных местах.
 Ворота — горный проход.
 Ворота — короткий морской пролив.
 Ворота — суженная часть речной долины, окаймлённая с обеих сторон высокими, крутыми горами.
 Ворота — конструкция в спортивной игре.

Топоним 
 Ворота — село, Ширинский район, Хакасия, Россия.

См. также 
 Борота | Врата
 Трое ворот (евр. «бава»/«баба») в иудаизме составляют свод еврейского гражданского права: 1) первые ворота, 2) средние ворота и 3) последние ворота.